

Localidades

Ambel (Saragoça), um município espanhol na província de Saragoça, na comunidade autónoma de Aragão.

Ambel (Isère), uma comuna francesa no departamento de Isère, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.

Desambiguações de topônimos